

Топоніми 
 Фудзіока — місто в Японії, у префектурі Ґумма.
 Фудзіока — містечко в Японії, у префектурі Тотіґі.
 Фудзіока — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті. Складова сучасного міста Тойота.

Персоналії 
Фудзіока — японське прізвище.